Okręty US Navy o nazwie USS "Santa Fe", pochodzącej od miasta Santa Fe:
 Pierwszy "Santa Fe" (CL-60) był lekkim krążownikiem, który uczestniczył w wielu walkach na Pacyfiku w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Santa Fe" (SSN-763) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1994 i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2007).

Santa Fe